Курга — река в России, протекает в Угличском районе Ярославской области; левый приток реки Корожечна.

География 
Имеется сравнительно крупный приток слева.

Сельские населённые пункты около реки: Хлудово, Лукьяново, Масальское, Яковлево; напротив устья — Чурилово.

Примечания 

Бассейн Корожечны
Реки Угличского района